

Саут-Гілл — місто, штат Вірджинія
 Саут-Гілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Саут-Гілл — переписна місцевість, штат Вашингтон